NS, Ns, ns of n.s. kan verwijzen naar:

 Nederlandse Spoorwegen, een semi-overheidsbedrijf met een nv-status
 de ideologie van de Duitse dictatuur tussen 1933 - 1945: Nationaalsocialisme
 een fascistische politieke partij Noorwegen: Nasjonal Samling
 de Sloveense christendemocratische partij: Nieuw Slovenië
 een provincie van Canada: Nova Scotia
 het symbool van nanoseconde
 de afkorting van de uitroep "Nice shot" in internetjargon
 Norfolk Southern Railway, een Amerikaanse spoorwegmaatschappij
 (datum) Old Style en New Style: een datum in de "New Style" ofwel volgens de gregoriaanse kalender
 National Seashore, een vorm van de nationale parken in de Verenigde Staten
 de afkorting van Nuclear Ship, een aanduiding voor een door kernenergie voortgestuwd (civiel) schip, naar analogie met MS (motorschip) en SS (stoomschip)
 "na strafschoppen", als aanduiding achter de uitslag van een sportwedstrijd